META — украинский интернет-портал. В качестве поисковой системы последние годы (до убирания поисковой формы с сайта) использовался Google.

История 
12 ноября 1998 года в Харькове состоялось официальное открытие поисковой системы МЕТА. Сервер, предоставленный Харьковским государственным политехническим университетом, был расположен на технической площадке провайдера «Харьков-Онлайн». С момента старта популярность сервера росла, и уже через полтора года канала Харьков—Киев стало не хватать.

В мае 2000 года было принято решение о размещении сервера в Киеве. Сразу после переезда посещаемость поисковой системы выросла в 2 раза, появились первые доходы от рекламы.

В сентябре 2000 года было зарегистрировано ООО «МЕТА», подана заявка на торговый знак, и МЕТА стала коммерческим предприятием.

В июле 2002 года качество поисковых технологий МЕТА была подтверждено внедрением поисковой системы для интернет-портала в Кабинете Министров Украины. В это же время компания проектирует линейку поисковых продуктов: поисковая система для сайтов siteMETA, программа для поиска по персональному компьютеру diskMETA.

В январе 2003 года сервер МЕТА запускает короткий адрес meta.ua. В этом же году начинается активная подготовка к запуску новых информационных сервисов, которые дополняют и расширяют поисковые возможности сервера.

С декабря 2003 и в течение всего 2004 года на сервере запускаются 12 новых информационных разделов. Ежедневно в системе регистрируется до сотни веб-ресурсов. Вместе с ростом посетителей сервера, растёт и META.

В ноябре 2005 года META запускает семь новых проектов, становясь порталом с самым большим на Украине набором сервисов. Среди нового: email, чат, переводчик, онлайн-библиотека, афиша, wap-версия META, а также сервис единой регистрации. Теперь META можно найти не только веб-страницы, но и новости, предприятия, прайс-листы, вакансии, автомобили, адреса на картах городов Украины, товары в электронных магазинах, расписания поездов, прогноз погоды, переводы иностранных слов.

В 2019 году учредители компании выкупили пакеты инвесторов и стали 100 % собственниками.

В 2020 году собственником портала стало ООО «МЕТА ЮЕЙ», а её владельцами являются граждане Украины, компания работает в соответствии с законодательством Украины.

Зоны поиска 
Принадлежность сайтов к украинскому сегменту сети определяется так:
 Сайты в домене UA и поддоменах (com.ua, kyiv.ua и т. д.);
 Украинский язык сайта;
 Хостинг на IP украинских провайдеров;
 Основная тематика сайта (на любом языке) касается Украины.
Вследствие определённых технических сложностей с определением принадлежности сайта к Украине, в случаях 3-4, то есть когда сайт находится в доменах первого уровня (.com;.net;.org и т. д.) и использует не украинский язык, желательно добавлять сайт в область поиска в ручном режиме.

См. также 
 Ukr.net
 Meta Platforms

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Сайты Украины
Сайты, появившиеся в 1998 году
Веб-порталы
Поисковые системы
Сервисы электронной почты
Веб-почта